Einfassen oder Fassen steht für:
 in der Verbindungstechnik ein Fügen durch Passung
 ein Fertigungsverfahren bei der Schmuckherstellung, siehe Edelsteinfassung
 eine Art der Bemalung oder der Beschichtung, siehe Fassung (Bemalung)
 Einfassen von Stoffrändern in der Textiltechnik, siehe Versäubern

Siehe auch:
 Fase
 Einfassung
 Fassung